Aysen ili Aisén ili Aisen je ime

 XI. regija Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - regije u Čileu
 Aysén (provincija) - provincije u istoimenoj regiji Čilea
 Aysén (općina) - općine u istoimenoj provinciji odnosno regiji Čilea

 Puerto Aisén - gradića u općini Aisen, Čile
 Río Aisén - rijeke u regiji Aisen, Čile
 Fjord Aisén - fjorda u regiji Aisen, Čile